Parallel Universe – album dei 4hero del 1991
 Parallel Universe – singolo dei Red Hot Chili Peppers del 2001
 Parallel Universe – album dei The Church del 2002
 Parallel Universe – album dei Garnet Crow del 2010